Het wereldkampioenschap schaken 1999 bestond uit een groot knock-outtoernooi dat werd gehouden in het Amerikaanse Las Vegas van 31 juli tot 28 augustus 1999. De winnaar was Aleksandr Chalifman

Het betrof hier het officiële, door de FIDE georganiseerde wereldkampioenschap.

Formule 
Het toernooi werd gespeeld volgens een knock-outformule. Begonnen werd met 128 deelnemers. Deze speelden minimatches van twee partijen. Als deze in 1-1 eindigden werd een tie-break gespeeld. Deze bestond uit twee rapidpartijen en als dan nog geen beslissing was gevallen twee snelschaakpartijen. Was de stand daarna nog gelijk dan werd de match beslist met een sudden death-partij.

In de halve finale werden matches van vier partijen gespeeld, in de finale een matche van zes partijen, met dezelfde tie-breakregels als de andere rondes.

Het was de tweede keer dat de strijd om het wereldkampioenschap op deze wijze werd verspeeld. In tegenstelling tot de voorgaande keer was de winnaar wereldkampioen en hoefde niet nog een match tegen de regerend wereldkampioen te spelen. De regerend wereldkampioen, Anatoli Karpov, was het daar niet mee eens en weigerde zijn titel te verdedigen.

Verloop 
De uitslagen vanaf de 1/8 finale waren:

1999
Schaken in de Verenigde Staten
Sportevenement in Las Vegas
Schaken